Вашим ():

 Вашим — город в штате Махараштра, Индия.
 Вашим — округ в штате Махараштра, Индия.